Phyllochaetopreus anglicus är en ringmaskart som beskrevs av Frank Armitage Potts 1914. Phyllochaetopreus anglicus ingår i släktet Phyllochaetopreus och familjen Chaetopteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
anglicus